Четвёртая стена — театральный термин, введённый в обращение в XIX веке. Также может означать:

 «Четвёртая стена» — итальяно-французский фильм 1969 года.

См. также 
  — американская телевизионная компания
 В четырёх стенах — американский телесериал (2016 — )